Museu do Índio (Embu das Artes)

 Museu do Índio (Manaus)
 Museu do Índio (Rio de Janeiro)

Desambiguações de museus